El término seguimiento puede referirse a:

 Ayuda:Lista de seguimiento: una ayuda de Wikipedia.

 Seguimiento de caras
 Seguimiento de dedos
 Seguimiento de la migración de animales
 Seguimiento de medios
 Seguimiento de objetos 
 Seguimiento de ojos
 Seguimiento farmacoterapéutico
 Seguimiento médico
 Seguimiento por infrarrojos

 Aeronave de seguimiento 
 Estación de Seguimiento de Satélites de Espacio Profundo de Cebreros 
 Ficheros Internos de Especial Seguimiento
 Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo 
 Lazo de seguimiento de fase 
 Modelo Único de Ingreso, Seguimiento y Control Automatizado (MUISCA)
 Radar de seguimiento del terreno
 Sistema de seguimiento de errores
 Sistema de seguimiento de incidentes